NGC 2753 est une galaxie spirale barrée située dans la constellation du Cancer. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 2753 a été découverte par l'astronome prussien Heinrich d'Arrest en 1863.

Notons que Wolfgang Steinicke liste NGC 2753 comme une paire de galaxie elliptique. Le site NASA/IPAC indique également que la galaxie PGC 25603 (identifiée à NGC 2753 ailleurs) fait partie d'une paire de galaxies. Il s'agit sans doute d'une analyse basée sur une image avec une faible résolution. L'image de l'étude SDSS montre clairement qu'il s'agit d'une galaxie spirale barrée.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 2753 sur le site du professeur C. Seligman

2753
Constellation du Cancer
Galaxie spirale
Galaxie spirale barrée
Objet céleste découvert en 1863
Objet céleste découvert par Heinrich Louis d'Arrest